Gattendorf kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Gattendorf, Bayern – kommun i Bayern, Oberfranken,

Österrike 

 Gattendorf (kommun), Burgenland, Politischer Bezirk Neusiedl am See,